Тауке:

 Тауке (годы правления 1680—1718) — хан Казахского ханства.

Населённые пункты 
 Тауке — село в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана.
 Тауке — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.